Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1981-1982 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien.

Changement de format 
A partir de cette saison il y a une poule unique de 20 équipes en deuxième division allemande. Il n'y a pas eu de promotion en fin de saison d'Oberliga en 2.Bundesliga.

Les deux premiers du championnat sont promus directement en Bundesliga, le troisième doit passer par un barrage contre le seizième de Bundesliga pour tenter de monter.

Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 A la fin de saison le TSV 1860 Munich se voit retirer sa licence pour raisons financières et est relégué en Oberliga.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Les deux clubs se maintiennent dans leur division respective.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1981-1982
Championnat Allemagne Football 1981-1982 D2
Championnat Allemagne Football 1981-1982 D2
Football en 1982
Football en 1981